Выдерка — топоним в России:

 Выдерка — река в Новгородской области, приток Поломети;
 Выдерка — река в Новгородской области, приток Снежи;
 Выдерка — деревня в Демянском районе Новгородской области;
 Выдерка — деревня в Старорусском районе Новгородской области;
 Выдерка — гора в Свердловской области.